Sont (Deens: Øresund, Zweeds: Öresund), een zeestraat tussen Denemarken en Zweden
 Øresund (Groenland), een zeestraat in Groenland
 Øresund (metrostation)